Ringwall Römerschanze bezeichnet
 Ringwall Römerschanze (Stopfen), ein Bodendenkmal in Falkenberg. 
 Ringwall Römerschanze (Schönau), ein Bodendenkmal in Schönau